Mesomyzostoma katoi är en ringmaskart som beskrevs av Okada 1933. Mesomyzostoma katoi ingår i släktet Mesomyzostoma, ordningen Myzostomida, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
katoi